Schönhals oder Schoenhals ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Schoenhals (1888–1978), deutscher Schauspieler
 Ernst Schönhals (1909–1993), deutscher Bodenkundler und Quartärforscher
 Ferdinand Schönhals (1842–1915), deutscher Architekt und Baubeamter
 Heinrich Schönhals (1901–1981), deutscher Jurist und kommissarischer Oberbürgermeister von Offenbach am Main
 Karl von Schönhals (1788–1857), österreichischer General